Palacio de Villahermosa puede hacer referencia a:

 Palacio de Villahermosa, en la localidad zaragozana de Pedrola.
 Palacio de Villahermosa, en la localidad zaragozana de Fréscano.
 Palacio de Villahermosa, en Madrid. Alberga en la actualidad el Museo Thyssen-Bornemisza.
 Palacio de Villahermosa, en Zaragoza.
 Palacio de Villahermosa, en Huesca.
 Palacio de Villahermosa, en la localidad zaragozana de Mozota.

Además también hay edificios con la misma denominación al menos en las localidades de Gordún, Los Fayos, Alcalá de Ebro y Torres de Berrellén.

  Palacio de los duques de Villahermosa en Los Fayos.
  Palacio de los duques de Villahermosa en Torres de Berrellén.
  Palacio de los duques de Villahermosa en la localidad de Gordún que pertenece al municipio de Navardún.
  Palacio de los duques de Villahermosa la famosa Ínsula Barataria de El Quijote,en Alcalá de Ebro.